Эпплби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эпплби, Роберт Джон (более известен под фамилией Казински; род. 1983) — английский актёр театра, кино и телевидения и модель.
 Эпплби, Шири (род. 1978) — американская актриса.

Другое 
 Замок Эпплби — укреплённый историческо-архитектурный комплекс на северо-западе Англии в графстве Камбрия.